Telemark je okrug u južnoj Norveškoj.

Zemljopis
Graniči s okruzima Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland i Aust-Agder. Središte okruga je grad Skien.

Stanovništvo
Telemark je 13 po broju stanovnika okrug u Norveškoj, prema podacima iz 2008. godine u njemu živi 167.102 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 12 st./km²

Općine 
Telemark je podjeljen na 18 općina:

Izvor

Vanjske poveznice
Službena stranica Telemarka

Okruzi u Norveškoj